La Gomera, uma das ilhas do arquipélago das Canárias
La Gomera (Guatemala), uma cidade da Guatemala
San Sebastián de la Gomera, uma cidade na ilha de La Gomera
Ilhote de Vélez de la Gomera, um ilhéu espanhol ao largo da costa de Marrocos

Desambiguações de topônimos